Luis Herrera Campins, een Venezolaans politicus, oud-president van zijn land
Luis Herrera Herrera, een Colombiaans wielrenner
Luis Herrera (tennisser), een Mexicaans tennisser
Luis Fernando Herrera, een Colombiaans voetballer 
Luis Herrera (politicus), een Filipijns politicus, burgemeester van Iloilo City